Osborne, que puede aparecer como Osbourne y Osborn, es una adaptación de Asbjørn, un nombre nórdico antiguo (vikingo) que se pronuncia "awsbyern." En nórdico el nombre significa "Oso Dios", lo cual es probablemente una referencia al Ursus spelaeus, un tipo de oso que vagaba por las planicies de Europa y se extinguó hace aproximadamente 10 000 años después del fin de la edad del hielo. 

Existen otras formas modificadas de acuerdo al idioma o dialecto zonal de un país, por ejemplo en Italia bajo la denominación Sberna y Sberno, también en diferentes partes de Europa como Asbern, Esbern, etc.
Según su estudio de doctorado, el reconocido filólogo español José María Aboy, indica que se trata de una españolización de una anteriormente anglonificación del mismo apellido, véase "Osbourn".
Un apellido

 Joan Osborne, cantante y compositora estadounidense.
 Adam Osborne, escritor, empresario e ingeniero británico.
 John Osborne, dramaturgo, guionista y actor británico.
 George Osborne, político británico.
 Bertín Osborne, actor, presentador y cantante español.

Un nombre propio

 Edward Osborne Wilson, entomólogo y biólogo estadounidense.
 Osborne Reynolds, ingeniero y físico norirlandés.

Un topónimo
 Osborne, villa de Kansas, cabeza del Condado de Osborne.
 Osborne, localidad de Pensilvania.
 Castillo de Osborne, una residencia estival del monarca británico.
  Rocca Sberna, fortaleza o castillo en las afueras de la ciudad medieval de Orvieto.
  
Otros

 Toro de Osborne, silueta de un toro bravo que es en la actualidad un símbolo oficioso de España.

 Grupo Osborne, importante grupo vitivinícola español.

 Osborne 1, el primer ordenador portable fabricado en serie, lanzado en abril de 1981 por la Osborne Computer Corporation.